— аббревиатура:

 АА — Батарейка AA
 AA — Academy Awards (Премия Академии кинематографических искусств и наук)
 АА — American Airlines
 АА — Alcoholics Anonymous (Анонимные алкоголики)
 АА — Ассумпционисты, католическая монашеская конгрегация, близкая к августинцам.
 АА — генотип человека по группе крови
 AA Тельца — переменная звезда в созвездии Тельца
 AA-12 — автоматическое ружьё, созданное Максвеллом Атчиссоном на базе более ранней разработки Atchisson Assault Shotgun
 The AA — автомобильная ассоциация

См. также 
 Аа
 АА